A431 steht für:
 A431 (Zelllinie), eine Modell-Zelllinie in der biomedizinischen Forschung
 A431 road, eine Straße in Großbritannien